Ludvík Francouzský, známý také jako Ludvík III., vévoda orleánský (3. února 1549 – 24. října 1549) byl druhým synem a čtvrtým dítětem francouzského krále Jindřicha II. a jeho manželky, Kateřiny Medicejské, dcery Lorenza II. de Medici, vévody z Urbina a Madeleine de la Tour d'Auvergne. Zemřel v jedenácti měsících života.

Život 
Po svatbě Jindřich a Kateřina čekali na potomky ještě několik let. Potom však Kateřina během dvanácti let porodila deset dětí (od roku 1544 do roku 1556).
Louis se narodil 3. února 1549 na zámku Fontainebleau jako čtvrté dítě a druhý syn krále Jindřicha II. a Kateřiny Medicejské, členky rodu Medici. Byl druhý následník trůnu, protože jeho sestry nemohly podle Sálského zákona zdědit království. Hned po narození dostal titul vévoda z Orléansu. Stejně jako jeho starší bratr, byl i on svěřen do péče Dianě de Poitiers, otcově milence, kde vyrůstal také bratr František, sestra Alžběta a později bratr Karel.

Vývod z předků

Odkazy

Reference 

Dynastie Valois
Francouzští princové
Orleánští vévodové
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození v roce 1549
Narození 3. února
Narození ve Fontainebleau
Úmrtí v roce 1549
Úmrtí 24. října
Muži
Úmrtí v Mantes-la-Jolie